Pichlmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadette Pichlmaier (* 1969), deutsche Marathonläuferin
 Heinz Pichlmaier (1930–2019), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Tobias Pichlmaier (* 1972), deutscher Jurist und Richter am Einheitlichen Patentgericht

Siehe auch:
 Pichelmayer
 Pichlmayr
 Pichlmeier